Иван Воротынский: Воротынский, Иван Михайлович (старший) (ум. ок. 1534 г.) — первый из Воротынских перешёл на московскую службу.
 Воротынский, Иван Михайлович (младший) (ум. 1627) — князь из рода Воротынских, внук И. М. Воротынского, деятель Смутного времени, боярин, член семибоярщины.